Sander steht für:

 Sander, eine Landschaftsform
 Sander (Name), ein Vor- und Familienname
 Sander (Instrumentenbauer), Musiker- und Instrumentenbauerfamilie aus dem Musikantenland
 Sander (Gattung), eine Fischgattung
 Zander, eine Fischart (Sander lucioperca)
 Sandstreuer der Eisenbahn
 Sander, Ort in Sør-Odal, Norwegen
 Sander, den Schwingschleifer

Siehe auch:
 Kleinsander, Ortsteil der Gemeinde Uplengen, Ostfriesland
 Großsander, Ortsteil der Gemeinde Uplengen, Ostfriesland
 Sanderau
 Sanders